Die Republik Tatarstan im Föderationskreis Wolga der Russischen Föderation gliedert sich in 43 Rajons und 2 Stadtkreise. Den Rajons sind insgesamt 38 Stadt- und 914 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010).

Neben den mit Abstand größten Städten der Republik, der Hauptstadt Kasan sowie Nabereschnyje Tschelny, die eigene Stadtkreise bilden, gelten zwölf weitere Städte als Städte republikanischer Bedeutung. Diese sind jedoch seit der letzten Verwaltungsreform den jeweiligen Rajons unterstellt (Almetjewsk, Asnakajewo, Bawly, Bugulma, Buinsk, Jelabuga, Leninogorsk, Nischnekamsk, Nurlat, Sainsk, Selenodolsk und Tschistopol).

Stadtkreise

Rajons 

Anmerkungen:

Quellen 
  beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Exceldatei; 562 kB)
 Offizielles Webportal der Munizipalen Gebilde Tatarstans (russisch)
 Republik Tatarstan auf terrus.ru (russisch)

Tatarstan
Tatarstan